Ока́нья () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Меса-де-Оканья.

Известные жители 
Диего де Оканья — испанский художник, историк, исследователь и путешественник. Являлся первым путешественником по Перу, оставившим рисунки и портреты южноамериканских индейцев.

Население

Примечания

Населённые пункты Толедо
Муниципалитеты Толедо